Базилика Святого Франциска в Ассизи, базилика Святого Франциска в монастыре Сакро-Конвенто () — главный храм ордена францисканцев, расположенный в городе Ассизи (Италия, административный регион Умбрия). Является одной из шести великих базилик Католической церкви.

Храм получил всемирную известность благодаря знаменитым фрескам XIII века по мотивам жития Св. Франциска, автором которых считается Джотто с учениками. Церковь Сан-Франческо вместе с монастырём Сакро-Конвенто в Ассизи внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Общее описание здания 

Храм, построенный в XIII веке, является, по сути, двухэтажным. Верхний ярус, который принято называть Верхней церковью, — это видимая часть здания, возвышающаяся на холме, в то время как Нижняя церковь скрывается в его толще и рядовой застройке монастыря. Её единственный элемент, остающийся на виду, — южный портал, выходящий на Нижнюю площадь Св. Франциска, замощённую камнем. Вход в Верхнюю церковь находится с восточной стороны, с Верхней площади Св. Франциска, покрытой газоном (см. план монастыря).

Оба яруса представляют собой однонефные базилики с трансептом. План нижней церкви усложнён многочисленными капеллами и криптами. Из церкви можно спуститься ещё ниже — в крипту, где погребён Св. Франциск. У южного фасада церкви возвышается 60-метровая колокольня. Контрфорсы и аркбутаны, обрамляющие здание, видны с северного фасада, а со стороны Нижней площади теряются между колокольней и вспомогательными сооружениями.

Характеристика стиля 
Если стиль погружённой в полумрак нижней церкви восходит к древней традиции римской крипты, то интерьеры просторного верхнего храма несут в себе новые эстетические ценности, которые позднее подхватят архитекторы Средней Италии. Эта двухъярусная церковь с точки зрения планировки довольно точно следует современным ей образцам французской готики, таким как, например, Сент-Шапель в Париже, однако в же время сохраняет преемственность с итальянскими базиликами романского периода.

По-видимому, итальянские зодчие сознательно избегали радикальной готики, столь модной в ту эпоху при дворах северных феодалов. Не пытаясь маскировать вес строительных конструкций, они сместили архитектурный акцент в сторону чёткой структурированности подкупольного пространства. Устои храма примыкают к мощным стенам, которые, однако, не препятствуют проникновению в храм солнечного света. «Тонкие пучки связанных колонн поддерживают нервюры сводов, перекрывающих четыре прямоугольных пролёта».

Таким образом, внешний облик церкви является синтезом романики и французской готики, отражая многие типичные черты итальянского готического стиля. Нижняя церковь своей формой близка к современным ей постройкам в Умбрии, верхняя является новым словом итальянской готики, подвергшейся французскому влиянию.

Здание с самого начала не соответствовало предписаниям францисканцев, нищенствующего ордена, однако церковь задумывалась как амбициозный статусный проект, усыпальница основателя ордена, и какие-либо ограничения в её декорации были неуместны. Папа Григорий в 1230 году отменил аскетизм, который проповедовал святой, а церковь подчинил Риму. Культ нищенствующего монаха (поверелло) теперь лишь имитировался в грандиозной постройке над могилой Франциска.

История постройки 
Строительство францисканского монастыря Сакро-Конвенто и обеих базилик Сан-Франческо в Ассизи началось в 1228 году, практически сразу после канонизации основателя ордена и уроженца этого города Святого Франциска. Земельный участок на западе города, куда из города удалился умирать Святой Франциск, был подарен францисканцам Симоном ди Пукьярелло. Бывшее место казни преступников, известное в Ассизи как «Адский холм» (Collo d’Inferno), стало называться «райским холмом».

Камень в основание постройки торжественно заложил 17 июля 1228 года папа римский Григорий IX, хотя к этому времени работы уже начались. Руководством и надзором за строительством занимался викарий ордена Илия Бомбардоне (Elia Bombardone), один из первых спутников Святого Франциска, имевший опыт строительства для крестоносцев в Сирии.

Строительство нижней базилики было завершено в 1230 году. На Троицу 25 мая нетленное тело основателя ордена было перенесено туда из временного пристанища в церкви св. Георгия (теперь базилика Святой Клары). Верхняя базилика строилась в период после 1239 года и до 1253 года. Над убранством церкви работали лучше мастера своего времени — от Чимабуэ до Джотто (см. ниже).

В 1288 году папа Николай IV, который был до этого главой ордена францисканцев, присвоил базилике статус папской церкви.

Сохранность 
В 1530 году колокольня (высотой 60 метров) утратила свой шпиль в результате удара молнии. Обитатели монастыря много занимались наукой, и внешний облик здания и росписей никогда не страдал от проявлений избыточного религиозного фанатизма при отправлении культа. Посетивший храм в начале XX века искусствовед Павел Муратов описал свои впечатления от посещения церкви следующим образом:

26 сентября 1997 года, в 816-ю годовщину со дня рождения Св. Франциска, случилось землетрясение, которое серьёзно повредило храм и похоронило под массой обломков двух монахов-францисканцев и двух сотрудников комитета. Были уничтожены несколько фресок, для недавнего восстановления которых потребовалось 2 млн евро. Реставраторы расчистили и собрали по фрагментам более 180 кв. м. росписей, однако полностью их восстановить не удалось. Эксперты выражают опасения, что безвовзратно утрачено не менее 20 % росписи. В восстановлении целостного облика фресок на помощь реставраторам пришли новые технологии, с помощью которых была создана трёхмерная компьютерная модель свода. Она накладывается на сохранившиеся остатки росписи лазерным проектором. Для того, чтобы увидеть, каким свод церкви был до катастрофы, достаточно надеть специальные очки.

Украшение церкви 

Создание знаменитого фрескового цикла церкви заняло более полутора веков. Художники начали с росписи стен Нижней базилики (мастер святого Франциска, Чимабуэ), чтобы затем переключиться на украшение стен Верхней (Чимабуэ, Джотто). Закончив работы в Верхней церкви, мастера вернулись в Нижнюю церковь и пристроенные к ней новые капеллы (Джотто, Симоне Мартини, Пьетро Лоренцетти).

Краткая хронология работ 
 1226 год — смерть Св. Франциска.
 1228 год — начало строительства.
 1230 год — завершение нижней базилики. Перезахоронение в ней мощей святого.
 1235 год — освящение церкви папой римским.
 1239 год — начало строительства верхней базилики.
 1253 год — завершение верхней базилики.
 ок. 1260 года — мастер святого Франциска расписывает главный неф Нижней церкви. Начало создания фрескового цикла в Ассизи
 прибл. 1278 год — Чимабуэ расписывает стены Верхней церкви
 1282 год — первый период работ Джотто
 1296 год — второй период работ Джотто
 прибл. 1298 год — 28 «францисканских историй» на стенах верхней церкви Сан-Франческо в Ассизи (предположительно работы Джотто).
 1322 год — фрески Симоне Мартини в Нижней церкви.
 прибл. 1326 год — фрески Пьетро Лоренцетти в Нижней церкви.
 1368 год — фрески мастера Андреа в Нижней церкви.

Нижняя церковь 

Своим внешним видом, близким по типу к крипте, Нижняя церковь обязана викарию ордена брату Илии, который приобрёл большой опыт сооружения массивных каменных склепов в Сирии.

Вход в неё осуществляется через портал на южном фасаде, выполненном в готическом стиле (2-я половина XIII века) с двумя резными деревянными дверями (умбрийская мастерская, XVI век).

Капелла Екатерины Александрийской 
В противоположном конце вестибюля находится капелла, построенная на средства кардинала Эгидия Альборноса, папского легата в 1350—1367 гг. Она посвящена Святой Екатерине Александрийской. Фрески с 8-ю эпизодами её жития были созданы в 1368—1369 гг. мастером, подписавшимся «Andreas pictor de Bononia». Вероятнее всего, это был Андреа де Бартоли (ок. 1349—1369), придворный художник кардинала Альборноса (иногда эти работы ошибочно атрибутируются Андреа Болонья). Святые в этой капелле были написаны Паче ди Бартоло Ассизским (1344—1368).

Капелла св. Себастьяна 
По левую руку от входа находится небольшая капелла Святого Себастьяна с полотнами Жакомо Джоржетти, стены которой украшены эпизодами из жизни этого святого работы Джероламо Мартелли. Справа находятся два надгробия: Джованни де Черчи и Иоанна де Бриенна, короля Иерусалимского.

Мастер святого Франциска: неф 
Центральный неф базилики окружен несколькими капеллами с полуциркульными арками. Фрески, украшающие неф, считаются самыми древними в храме. Их создатель остался неизвестным и по основному живописному сюжету стал фигурировать в истории искусств как Мастер святого Франциска. На правой стене им написано 5 сцен из Страстей Христовых, а на левой — 5 моментов из жития Св. Франциска. Такое расположение сюжетов друг против друга на взгляд францисканцев должно было подчеркнуть роль основателя их ордена как второго Христа и их сходство. Параллели в жизни Франциска с жизненным путём Христа подчёркивались и папой, и автором первой редакции жития святого Томмазо фон Целано.

Потолок нефа небесного цвета и расписан золотыми звёздами. Перечисленные фрески, первые в капелле Сан Франческо, выполнены в технике а секко темперой по сухой штукатурке (отреставрированы в 1974 году). Он относятся к 1260—1263 годам (точной даты начала работы в сохранившихся документах нет) и признаются лучшими образцами тосканских настенных росписей периода, предшествующего Чимабуэ. Обширные утраты росписей не дают возможности в полной мере оценить художественный замысел мастера. Лучше всего сохранились сцены «Снятие с креста» и «Оплакивание». Выполненные в соответствии с византийскими канонами, они в то же время несут в себе признаки новаторства. Повышенная эмоциональность, обращённость к зрителю, призвание того к сопереживанию — вот отличительные черты работ Мастера святого Франциска.

Многие изображения в нижней части стен сильно пострадали или практически уничтожены. Исключение составляют несколько фрагментов «Мадонны с младенцем и ангелом» кисти Чимабуэ. С ростом популярности церкви между 1270 и 1350 годами многие благородные семейства стали заказывать свои капеллы, пристроенные к главному нефу, уничтожая таким образом фрески на главных стенах.

Симоне Мартини: капелла св. Мартина 
Первая капелла слева носит имя Святого Мартина Турского. Она была построена кардиналом да Монтефьоре и расписана 10-ю фресками на сюжеты из жития святого и полиптихом с изображением святых. Автором росписи, сделанной в 1317—1319 гг. является Симоне Мартини. Эта работа входит в число лучших произведений художника и является одним из величайших примеров живописи XIV века. Использование свинцовых белил привело к тому, что некоторые элементы фресок с годами сильно потемнели.
 Цикл жития св. Мартина:
 Святой Мартин отдаёт половину плаща нищему
 Сон св. Мартина
 Св. Мартин посвящается в рыцари
 Св. Мартин отказывается от оружия
 Чудо с воскресением ребёнка
 Размышления св. Мартина
 Чудесная месса
 Чудо с огнём
 Смерть св. Мартина
 Погребение св. Мартина
Изображения святых:
 Антоний Падуанский и Франциск Ассизский
 Мария Магдалина и Екатерина Александрийская
 Людовик Французский и Людовик Тулузский
 Клара Ассизская и Елизавета Венгерская
 Посвящение капеллы донатором

Вторая капелла с левой стороны посвящена св. Педро Алькантарскому.

Капеллы св. Людовика и Антония Падуанского 
Первая капелла вдоль правой стены посвящена Людовику Тулузскому и святому Стефану, расписана фресками Доно Дони (1575 год) и украшена витражом, приписываемым Симоне Мартине. Следующая за ней капелла посвящена Антонию Падуанскому, где находятся фрески работы Чезаре Сермеи (1610 год).

Джотто: капелла Марии Магдалины 
Затем идёт капелла Марии Магдалины. Она была возведена Теобальдо Понтано, епископом Ассизским в 1296—1329 гг. и включает несколько лучших образцов живописи, выполненной мастерской Джотто и, как считают, самим мастером (ок. 1320 года). Эти работы Вазари ошибочно приписывает Пуччо Капанне. На боковых стенах размещаются сцены из жития святой (c портретом епископа Понтано), а на своде — медальоны с изображением Христа, Богородицы, Магдалины и Лазаря (которого католическая церковь считает её братом).
 Мария Магдалина с коленопреклонённым донатором епископом Понтано
 Магдалина получает одежду из рук старца Зосимы
 Воскрешение Лазаря
 Noli me tangere
 Магдалина разговаривает с ангелами
 Магдалина плывёт в Марсель

Неф завершается богато декорированной полуциркульной апсидой, которую предваряет трансепт с цилиндрическим сводом.

Трансепт 
Фрески в правом крыле трансепта, рассказывающие о детстве Христа, частью принадлежат Джотто и его мастерской. Рождество написано анонимным Мастером св. Николая. В нижнем ярусе находится изображение чудесного явления почившего Св. Франциска, помогающего детям. Эти фрески Джотто для своего времени явились революционными: на них изображены реальные люди с их эмоциями в натуралистичном ландшафте.

 Встреча Марии и Елизаветы
 Рождество
 Поклонение волхвов
 Сретение
 Избиение младенцев
 Бегство в Египет
 Возвращение в Иерусалим
 Христос среди учителей
 Распятие
 Смерть мальчика в Сессе
 Воскрешение мальчика в Сессе
На стене трансепта Чимабуэ написал одну из своих самых знаменитых работ — «Мадонна со Св. Франциском». Вероятно, это самое похожее изображение святого и своей статичностью и старомодным готическим стилем контрастирует с новыми и живыми работами Джотто.

Капелла св. Николая 
В правом крыле трансепта находится ещё одна капелла — св. Николая, вероятно заказанная папским легатом Наполеоне Орсини. Её украшает цикл из 10-ти фресок с изображением чудес и милостыни святого, выполненный анонимным Мастером св. Николая между 1295 и 1305 гг., находившегося под влиянием Легенды Св. Франциска, изображённым в верхней базилике. Это позволило Вазари ошибочно предположить, что написал их Джоттино. Этому же мастеру (Пальмерино ди Гвидо?) принадлежит «Благовещение» у входа в капеллу. Там же находится 5 изображений святых кисти Мартини: Франциск, Людовик Тулузский, Изабелла, Маргарита и Генрих Венгерские.

Лоренцетти: левое крыло трансепта 
Левое крыло трансепта украшали работы сиенского мастера Пьетро Лоренцетти и его мастерской, выполненные между 1315 и 1330 гг. Вазари по ошибке также приписал их Джотто и Пуччо Капанна. Этот цикл фресок считают лучшими среди работ Лоренцетти. Он представляет собой 6 сцен из Страстей Христовых. Особой эмоциональностью, несмотря на повреждения, отличается фреска «Снятие с креста». В этой серии фресок зрителю предоставляется возможность оценить первое со времён античности изображение падающей тени. Подсчитано, что для написания серии потребовалось 330 рабочих этапов, что означает, что даже при участии мастерской Лоренцетти потребовалось на их создание несколько лет. Лоренцетти участвовал в украшении прилегающей капеллы Иоанна Крестителя и выполнил фреску «Мадонна деи Трамонти» — «Мадонну заката», получившую своё название от лучей закатного солнца, проникающих в расположенное напротив окно.

Апсида 
Папский алтарь в апсиде сделан из единого блока камня, привезённого из Комо в 1230 году. Алтарь окружает ряд орнаментированных готических арок, поддерживаемых колоннами в различных стилях. Двенадцать из этих колонн были демонтированы в 1870 году. Прекрасные готические скамьи хора из ореха, созданные Аполлонио Петроччо да Рипатрансоне с помощью Томмазо ди Антонио Фиорентино и Андреа да Монтефалько, датируются 1471 годом. Стены апсиды когда-то украшало изображение Распятия Стефано Фьорентино, которое было уничтожено в 1622 году, а теперь там находится «Страшный суд» работы Чезаре Сермеи ди Орвьето (1609—1668).

Живопись в парусах свода над алтарём — «Райского свода» (1315—1320 гг.) повествует о «Триумфе Св. Франциска». Здесь также изображены три аллегории: Послушание, Бедность и Целомудрие, исполненные так называемым Мастером сводов в Ассизи, учеником Джотто.

Витражи нижней церкви атрибутируются Джованни ди Бонино и его мастерской. Пуччо Капанна, ученик Джотто, выполнил две фрески с изображением эпизодов из жития св. Станислава, а также роспись певческой галереи и изображение Распятия.

Крипта 
Склеп, где был перезахоронен Св. Франциск по окончании строительства церкви, находится под главным алтарём нижней базилики (и по сути является ещё одним этажом вниз). Сейчас спуститься в эту крипту можно по одной из двух лестниц в середине нефа. Ранее туда вёл узкий подземный ход, который был заложен, и о существовании крипты было забыто.

Считается, что останки Св. Франциска были спрятаны архитектором братом Илией, строителем храма, для того, чтобы предотвратить разделение мощей его святого друга с целью распространения по средневековой Европе. Существуют также сведения о том, что подземный ход был заложен по приказу папы Евгения IV и с той же целью: во времена борьбы между городами-коммунами победители нередко забирали у побеждённых мощи святых.

Лишь в 1818 году, с благословения папы римского, монахи Сакро-Конвенто произвели раскопки под алтарём Нижней Базилики, желая проверить истинность пересказываемых в монастыре легенд, и обнаружили подземный ход, ведущий в крипту. В 1820 году было официально подтверждено, что в усыпальнице захоронен Франциск Ассизский. По распоряжению папы Пия IX (1792—1878) крипта была украшена и открыта для посещения.

Её отделкой в неоклассическом стиле занимался Пасквале Белли, используя мрамор. Между 1925—1932 гг. крипта была переделана в нео-романском стиле архитектором Уго Тарчи с использованием рустованного камня. Старинный каменный саркофаг закреплён на железных тягах над алтарём. В 1934 году по углам вокруг алтаря были захоронены урны с прахом учеников Св. Франциска (братьев Руфино, Анджело Танкреде, Массео и Леоне). При входе в крипту находится урна с останками Якопы Деи Сеттесоли. Эта римская аристократка входила в число наиболее преданных и щедрых друзей Св. Франциска и оставалась с ним в час его смерти.

Верхняя церковь 

Помещение верхней базилики, выполненное в традициях готики, производит совершенно иное впечатление. Большие окна с витражами бросают потоки цветного света на фрески. Витражи на хорах были изготовлены в XIII веке немецкими ремесленниками, на левой стене — французскими (1270 год), а витражи правой стены приписываются мастерской Мастера Св. Франциска. Витражи по праву относятся к числу лучших образцов итальянского стекла XIII века.

Светлое и полное воздуха пространство имеет простой план: один неф с трансептом и полигональной апсидой. Паруса сводчатого потолка расписаны по голубому фону золотыми звёздами, фигурами Христа, Св. Франциска, Девы Марии и Иоанна Крестителя. Потолок перед входом украшают изображения отцов церкви: Григория Великого, Иеронима, Амброзия и Августина. Они приписываются Мастеру Исаака.

Западное крыло трансепта и апсиду украшало большое количество фресок, выполненных Чимабуэ и его мастерской (примерно с 1280 года), как, например, «Распятие с коленопреклонённым Франциском». Эти фрески дошли до нас в очень плохом состоянии из-за применявшегося в краске оксида свинца и некачественной гипсовой основы.
 Апокалиптический Христос
 Распятие
 Поцелуй Иуды
 Евангелисты
До Чимабуэ над украшением правого крыла трансепта работал анонимный Северный мастер (также называемый Готическим), предположительно англичанин, о времени, в которое он создал росписи имеются самые разные предположения. По одной из версий начало работ этого художника относится к 1265—1268 годам, так как он включил в орнамент рёбер свода изображение лилии — геральдического знака, связанного с папой Климентом IV. Северный мастер расписал два люнета и тондо на западной стене изображениями ангелов и апостолов. Новаторство живописи Северного мастера заключается в том, что его фрески написаны с учётом архитектурно-пространственного решения церкви.

Другой неизвестный художник, Римский мастер (некоторые исследователи считают, что это был Якопо Торрити), написал фигуры пророка Исайи и царя Давида, а также расписал оставшуюся стену под восточным люнетом.

На верхнем ярусе обеих стен нефа, серьёзно пострадавшем во время землетрясения 1997 года, в два ряда размещались 32 сцены из Ветхого Завета (начиная от Сотворения мира и заканчивая Иосифом, прощающим братьев) и Нового Завета (от Благовещения до жён-мироносиц у могилы) с верхним регистром входной стены, посвящённым Пятидесятнице и Вознесению Иисуса. Над этой масштабной работой трудились последователи Чимабуэ — римские и тосканские мастера Джакомо, Якопо Торрити и Пьетро Каваллини.

Две фрески из жизни Исаака в среднем регистре третьего сектора традиционно приписывались молодому Джотто (1290—1295), а Вазари относил их к кисти Чимабуэ, однако и эта атрибуция оспаривается. Большинство критиков приписывают их авторство анонимному Мастеру Исаака и его мастерской. Автором этих росписей также мог быть Пьетро Каваллини. Над входной дверью Джотто написана мадонна с улыбающимся младенцем (первая улыбка в итальянской живописи) и двумя ангелами (в трёх тондо).

Францисканский цикл 

Самой важной частью декоративного убранства церкви является цикл из 28-ми фресок вдоль нижней части нефа, приписываемых Джотто. Фрески отличаются новыми художественными решениями, внесёнными художником в итальянскую живопись.

Каждый простенок между колоннами вмещает три фрески, плюс две фрески в восточных галереях рядом со входом и ещё две на входной стене (см. схему). При создании иконографии художник опирался на «Legenda Maior», биографию Святого Франциска, написанную в 1266 году св. Бонавентурой и три жизнеописания, написанные братом Фомой из Челано. Прототипом для этого цикла мог служить не дошедший до наших дней цикл Пьетро Каваллини в церкви Св. Франческо в Риме. Согласно Вазари, фрески Джотто написаны между 1296 и 1304 годами.

Авторство Джотто оспаривается по причине многочисленных неясностей в рассказах ранних источников о создателях этого цикла. Многие итальянские критики отстаивают версию их принадлежности Джотто и его мастерской. Из-за стилевых отличий от цикла фресок Исаака предполагается, что несколько, или даже большинство фресок францисканского цикла было создано, по крайней мере, тремя различными художниками, использовавшими оригинальные идеи Джотто. Их называют: Мастер легенды св. Франциска (основной создатель большинства изображений), Мастер погребения св. Франциска и Мастер св. Цецилии.

Фрески францисканского цикла

Сводная таблица художников, работавших над росписями обеих базилик

См. также 
 Монастырь Сакро-Конвенто
 Капелла Скровеньи
 Джотто
 Базилика Сан-Франческо в Ареццо

Примечания

Литература 
 
 Elvio Lunghi. The Basilica of St. Francis in Assisi, 1996
 Jean Dominique Rey. Frescoes in the upper church, Assisi, 1956
 Flavian A. Walsh. House of Peace: A history of the church and friary of Saint Francis of Assisi, New York City, 1993
 The Treasury of Saint Francis of Assisi: Masterpieces from the Museo Della Basilica of San Francesca by N. Y. Metropolitan Museum of Art
 Marilyn Aronberg Lavin. The Place of Narrative: Mural Decoration in Italian Churches, 431—1600, 1995
 Leonetto Tintori. The painting of The life of St. Francis in Assisi,: With notes on the Arena Chapel, 1961
 Paschal Magro. The tomb of Saint Francis: The celebration of the Saint in the frescoes of the lower Church, 1981
 Mario Angio Romanini and Antonio Paolucci. Assisi: The Frescoes in the Basilica of St. Francis, 1998

Ссылки 

 Официальный францисканский сайт базилики
 Официальный сайт города Ассизи
 Витражи собора
 Крипта с могилой святого Франциска

Галереи 

 Фрески трёх художников — Джотто, Мартини и Лоренцетти
 Фрески Джотто в Сан-Франческо на wga.hu
 Фрески Джотто в Olga’s gallery
 Фрески Джотто. Съёмки интерьеров
 
 Фрески Симоне Мартини
 Фрески Чимабуэ в Ассизи
 
 
 Францисканский цикл. Итал. названия

Католические храмы Италии
Повреждённые картины
Францисканские церкви
Культовые сооружения Ассизи
Ренессансные фресковые циклы
Здания и сооружения, заложенные в 1228 году
Здания и сооружения, построенные в 1253 году
Готическая архитектура Италии
Фрески Италии
Фрески Джотто ди Бондоне